Это — список самых ярких звёзд в созвездии Чаша. Звёзды отсортированы в ходе убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 
 

Чаша (созвездие)
Чаша